Trianon – grattacielo di Francoforte sul Meno
 Grand Trianon – palazzo sito all'interno del parco di Versailles
 Petit Trianon – palazzo sito all'interno del parco di Versailles
 Parque Trianon (Parc Tenente Siqueira Campos) – parco di San Paolo del Brasile
 Henri Trianon (1811-1896) – critico, librettista e traduttore francese
 Trattato del Trianon – trattato di pace susseguente alla prima guerra mondiale

Pagine correlate 
 Fontana del Trianon
 Teatro Trianon